Maria Klementina av Österrike kan syfta på:

* Maria Klementina av Österrike (1777–1801), ärkehertiginna av Österrike, genom giftermål kronpinsessa av Neapel
 Maria Klementina av Österrike (1798–1881),  ärkehertiginna av Österrike, genom giftermål prinsessa av Salerno